Burg Auggen steht für:

 Burg Auggen (Schlösslegarten)
 Burg Auggen (Stadtweg)